Рамель, Дельфин (Delphine Ramel; 1808—1887) — француженка, вторая жена художника Энгра, создавшего два её портрета.
 Рамель, Жан-Пьер (1768—1815) — французский генерал Первой империи.
 Рамель-Ногаре, Доминик Венсан (1760—1829) — французский политик, министр финансов при Директории.
 Рамель, Повел Карл Хенрик (Povel Ramel; 1922—2007) — шведский композитор, писатель, пианист, певец и актёр.